Заклад:

 Заклад, или залог — имущество или другие ценности, служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа или выплату проигранных в результате пари денег.
 Заклад, или пари — договор между спорящими о том, что тот из них, кто окажется неправ, выплачивает определённую сумму денег.